El término Chapáyev  puede referirse a:

Personas 

Vasili Ivánovich Chapáyev (1887-1919), comandante del Ejército Rojo de Obreros y Campesinos.

Localidades

Chapáyev (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar
Chapáyev (Mordovia), localidad de la república de Mordovia
Chapáyev (Rostov), localidad del óblast de Rostov
Chapáyev (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov

Chapáyev (Kazajistán), localidad situada en la provincia de Kazajistán Occidental.

Películas 

 Chapáyev, película soviética de 1934 dirigida por Serguéi Vasiliev y protagonizada por Borís Babochkin, Borís Blinov y Varvara Miasnikova.